Storicamente la dizione marina tedesca è attribuito nell'uso comune a diverse marine militari dei governi unitari tedeschi.

Norddeutsche Bundesmarine (marina del Norddeutscher Bund o marina della Confederazione Tedesca del Nord) – le forze navali (derivate dalla precedente marina prussiana della Confederazione Tedesca del Nord, stato federale che precedette la formazione dell'Impero tedesco;
Kaiserliche Marine (marina imperiale) – durante il Secondo Reich tedesco, dal 1871 al 1919;
Hochseeflotte (flotta d'alto mare), nerbo della precedente;
Ostasiengeschwader (squadrone dell'Asia orientale) – distaccamento della Kaiserlische in Estremo Oriente;
Reichsmarine (marina del Reich) o Vorläufige Reichsmarine – la marina della cosiddetta Repubblica di Weimar dal 1919 al 1935;
Kriegsmarine (marina da guerra) – la marina da guerra della Germania nazista, dal 1935 al 1945;
Bundesmarine (marina federale) – la flotta della Germania Ovest fondata nel 1955 dopo dieci anni di completa demilitarizzazione, a seguito della sconfitta tedesca nel corso della seconda guerra mondiale;
Volksmarine (marina del Popolo) – la marina della Repubblica Democratica Tedesca, dal 1960 al 1990, quando confluì nella precedente;
Deutsche Marine – la marina dell'attuale Repubblica Federale di Germania, nata dall'incorporazione della precedente nella Bundesmarine (dal 1989).